Portgölarna är två småsjöar i Vaggeryds kommun i Småland och ingår i 
Portgölarna Nr 1, sjö i Vaggeryds kommun 
Portgölarna Nr 2, sjö i Vaggeryds kommun 

Insjöar i Lagans avrinningsområde
Insjöar i Småland
Insjöar i Vaggeryds kommun